Schmidt er et efternavn, som bæres af flere personer:

 Hans Christian Schmidt, dansk folketingspolitiker fra Venstre (født 1953)
 Helge Kjærulff-Schmidt, dansk skuespiller (1906 – 1982)
 Helle Thorning-Schmidt, dansk politiker (født 1966)
 Helmut (Heinrich Waldemar) Schmidt (født 1918)
 Johanne Schmidt-Nielsen, folketingsmedlem for Enhedslisten (født 1984)
 Lauritz (Thure Thrap) Schmidt (1897  1970)
 Louis Schmidt, cirkusdirektør (1897-1976)
 Ole Schmidt Pedersen, dansk dirigent (1928 – 2010)
 Palle Kjærulff-Schmidt, dansk filminstruktør (født 1931)
 Paul Schmidt
 (Thomas) Peter Schmidt, dansk forfatter og debattør (født 1942)
 Rainer Schmidt (født 1948)
 Ulf «Uffe» Schmidt (født 1934)
 Veronika Hesse, née Schmidt (1952)
 Vivi Schmidt, cirkusdirektør (1932-2015)
 Wolfgang Schmidt (født 1954)

Tyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne